Ниже приведён список эпизодов ситкома «Два Короля» на Disney XD. Первая серия в США состоялась 10 сентября 2010 года.

Краткий обзор телесериала

Сезоны

Сезон 1: 2010—2011 
 Митчел Муссо, Док Шоу и Райан Очоа появляются во всех эпизодах.
 Келси Чоу и Джино Седжерс появляются в некоторых эпизодах.

Сезон 2: 2011—12 
 Джино Седжерс появляется в некоторых эпизодах.

Ссылки 

Два Короля